Northern Light eller Northern Lights kan avse:

Film 
Northern Lights (film, 1978) – en amerikansk independentfilm av John Hanson och Rob Nilsson
Northern Lights (film, 1997) – en amerikansk tv-film av Linda Yellen och med Diane Keaton
Northern Lights – originaltitel på Flammande skyar, en amerikansk TV-film från 2009 regisserad av Mike Robe

Litteratur 
Northern Lights – originaltitel på Guldkompassen, den första delen av Den mörka materian av Philip Pullman
The Northern Light – originaltitel på Ljuset från norr av A.J. Cronin från 1958

Musik 
The Northern Lights – Hootenanny Singers lanserades under detta namn i USA 1966
Northern Lights-Southern Cross – ett album av The Band från 1975 
Northern Lights (Landslaget) – ett album av Landslaget från 1977 
Northern Lights (musikgrupp) – kanadensisk musikgrupp och motsvarighet till engelska Band Aid och amerikanska USA for Africa
Northern Light – ett album av Covenant utgivet 2002
Northern Lights (Sissel Kyrkjebø) – ett album av Sissel Kyrkjebø från 2007
Northern Light (Basshunter) – en singel av Basshunter från hans album Calling Time från 2013
Northern Light (Kleerup) – en singel av Kleerup från 2013
Northern Light (Ask Embla) – ett album av Ask Embla (Arnthor Birgisson och Ina Wroldsen) från 2013